Ityphilus är ett släkte av mångfotingar. Ityphilus ingår i familjen Ballophilidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Jordkrypare
Ityphilus